Real Murcia Club de Fútbol je španski nogometni klub iz Murcie.

Člansko moštvo sezone 2012-13

 

 

Španski nogometni klubi
Športna moštva, ustanovljena leta 1908
Murcia